Борис Николаевич Лагутин:
 Лагутин, Борис Николаевич (1938—2022) — советский боксёр.
 Лагутин, Борис Николаевич (1927—2010) — советский и российский конструктор ракетной техники, педагог, директор Московского института теплотехники (1987—1997).